Leibnizhaus bezeichnet:

Leibnizhaus (Hannover)
Leibnizhaus (Potsdam)
Leibnizhaus (Tübingen)